König, puede referirse a:

 König (apellido), apellido alemán.
 Clase König, clase de  acorazados  de la Marina Imperial (Kaiserliche Marine) que fueron construidos en los albores de la Primera Guerra Mundial.
 Der König Kandaules, es una ópera en tres actos.
 Teorema de König.
 Thamos, König in Ägypten es una obra de Tobias Philipp von Gebler.
 Konig, un sinónimo del género Lobularia.